Osoby o tym nazwisku:
 Alaksandr Prakapienka – białoruski piłkarz
 Anastasija Prakapienka – białoruska pięcioboistka nowoczesna, olimpijka